17-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2000 прошла 7 сентября 2000 года в Нью-Йоркском Radio City Music Hall. Ведущими церемонии были Марлон Уэйанс и Шон Уэйанс.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Eminem — «The Real Slim Shady»
 Blink-182 — «All the Small Things»
 D'Angelo — «Untitled (How Does It Feel)»
 'N Sync — «Bye Bye Bye»
 Red Hot Chili Peppers — «Californication»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Eminem — «The Real Slim Shady»
 D'Angelo — «Untitled (How Does It Feel)»
 Kid Rock — «Cowboy»
 Ricky Martin — «Shake Your Bon-Bon»
 Moby — «Natural Blues»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Aaliyah — «Try Again»
 Christina Aguilera — «What a Girl Wants»
 Toni Braxton — «He Wasn't Man Enough»
 Macy Gray — «I Try»
 Britney Spears — «Oops!...I Did It Again»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
Blink-182 — «All the Small Things»
 Destiny's Child — «Say My Name»
 Foo Fighters — «Learn to Fly»
 'N Sync — «Bye Bye Bye»
 Red Hot Chili Peppers — «Californication»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
Macy Gray — «I Try»
 Christina Aguilera — «What a Girl Wants»
 Papa Roach — «Last Resort»
 Pink — «There You Go»
 Sisqó — «Thong Song»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
'N Sync — «Bye Bye Bye»
 Christina Aguilera — «What a Girl Wants»
 Blink-182 — «All the Small Things»
 Destiny's Child — «Say My Name»
 Britney Spears — «Oops!...I Did It Again»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Limp Bizkit — «Break Stuff»
 Creed — «Higher»
 Kid Rock — «Cowboy»
 Korn — «Falling Away from Me»
 Metallica — «I Disappear»
 Rage Against the Machine — «Sleep Now in the Fire»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Destiny's Child — «Say My Name»
 Toni Braxton — «He Wasn't Man Enough»
 D'Angelo — «Untitled (How Does It Feel)»
 Brian McKnight — «Back at One»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Dr. Dre (с Eminem) — «Forgot About Dre»
 DMX — «Party Up»
 Eminem — «The Real Slim Shady»
 Eve (с Faith Evans) — «Love Is Blind»
 Jay-Z (с UGK) — «Big Pimpin'»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
Sisqo — «Thong Song»
 Lauryn Hill — «Everything Is Everything»
 Juvenile — «Back That Thang Up»
 Limp Bizkit (с Method Man) — «N 2 Gether Now»
 Q-Tip — «Vivrant Thing»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
Jennifer Lopez — «Waiting for Tonight»
 'N Sync — «Bye Bye Bye»
 Ricky Martin — «Shake Your Bon-Bon»
 Sisqó — «Thong Song»
 Britney Spears — «(You Drive Me) Crazy»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
Aaliyah — «Try Again» (из Romeo Must Die)
 Aimee Mann — «Save Me» (из Magnolia)
 Metallica — «I Disappear» (из Mission: Impossible 2)
 R.E.M. — «The Great Beyond» (из Man on the Moon)
 Sisqó (с Foxy Brown) — «Thong Song (remix)» (из Nutty Professor II: The Klumps)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
Björk — «All Is Full of Love»
 Blur — «Coffee & TV»
 The Chemical Brothers — «Let Forever Be»
 Nine Inch Nails — «Into the Void»
 Supergrass — «Pumping on Your Stereo»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Red Hot Chili Peppers — «Californication» (режиссёр: Джонатан Дэйтон)
 D'Angelo — «Untitled (How Does It Feel)» (режиссёры: Paul Hunter и Dominique Trenier)
 Eminem — «The Real Slim Shady» (режиссёры: Dr. Dre and Phillip Atwell)
 Foo Fighters — «Learn to Fly» (режиссёр: Jesse Peretz)
 Lauryn Hill — «Everything Is Everything» (режиссёр: Sanji)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
'N Sync — «Bye Bye Bye» (хореограф: Darrin Henson)
 Aaliyah — «Try Again» (хореограф: Fatima Robinson)
 Christina Aguilera — «What a Girl Wants» (хореограф: Tina Landon)
 Jennifer Lopez — «Waiting for Tonight» (хореограф: Tina Landon)
 Alanis Morissette — «So Pure» (хореографы: Kevin Oday and Anne White)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
Björk — «All Is Full of Love» (Special Effects: Glassworks)
 Lauryn Hill — «Everything Is Everything» (Special Effects: Method)
 Metallica — «I Disappear» (Special Effects: Asylum Visual Effects)
 Red Hot Chili Peppers — «Californication» (Special Effects: Pixel Envy)
 Supergrass — «Pumping on Your Stereo» (Special Effects: Jim Henson's Creature Shop)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Red Hot Chili Peppers — «Californication» (Art Director: Colin Strause)
 Filter — «Take a Picture» (Art Director: Cara Yoshimoto)
 Macy Gray — «Do Something» (Art Director: Nigel Phelps)
 Supergrass — «Pumping on Your Stereo» (Art Director: Garth Jennings)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
Aimee Mann — «Save Me» (Editor: Dylan Tichenor)
 Blaque — «I Do» (Editor: Chris Hafner)
 Eminem — «The Real Slim Shady» (Editor: Dan Levental)
 Metallica — «I Disappear» (Editor: Nathan Cox)
 R.E.M. — «The Great Beyond» (Editor: Igor Kovalik)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Macy Gray — «Do Something» (оператор: Jeff Cronwett)
 Filter — «Take a Picture» (оператор: Daniel Pearl)
 Madonna — «American Pie» (оператор: John Matheson)
 Metallica — «I Disappear» (оператор: Dave Rudd)
 Stone Temple Pilots — «Sour Girl» (оператор: Martin Coppen)

Выбор Зрителей 
'N Sync — «Bye Bye Bye»
 Christina Aguilera — «What a Girl Wants»
 Eminem — «The Real Slim Shady»
 Sisqó — «Thong Song»
 Britney Spears — «Oops!...I Did It Again»

Международный Выбор Зрителей

MTV Бразилия 
  Capital Inicial — «Eu Vou Estar»
  Charlie Brown Jr. — «Confisco»
  Engenheiros do Hawaii — «Negro Amor»
  Gabriel o Pensador and Lulu Santos — «Astronauta»
  Los Hermanos — «Anna Júlia»
  Los Hermanos — «Primavera»
  Maurício Manieri — «Bem Querer»
  Daniela Mercury — «Ilê Pérola Negra»
  Natiruts — «O Carcará e a Rosa»
  Pato Fu — «Depois»
  Penélope — «Holiday»
  Raimundos — «A Mais Pedida»
  Raimundos — «Me Lambe»
  Raimundos — «Pompem»
  O Rappa — «A Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)»
  O Rappa — «Me Deixa»
  Rumbora — «Skaô»
  Sandy & Junior — «Imortal»
  Titãs — «Aluga-se»
  Titãs — «Pelados em Santos»

MTV Индия (Hindi film category) 
  Аша Бхосле — «Rang De»
  Удит Нараян и Алка Ягник — «Kaho Na Pyar Hai»
  Суреш Питерс и Мано — «Sailaru»
  Кумар Сану и Кавита Кришнамурти — «Aankhon Ki Gustakiyan»
  Анурадха Шрирам, Суджата, Сону Нигам и А. Р. Рахман — «Ishq Bina»

MTV Индия (Hindi pop category) 
  Euphoria — «Mai Re»
  Instant Karma — «Bahon Mein»
  Sonu Nigam — «Tera Milna»
  Falguni Pathak — «Maine Payal Hai Chhankai»
  Shaan — «Tanha Dil»

MTV Корея 
  Cho PD — «Fever»
  Clon — «The First Love»
  Lee Jung-Hyun — «Come»
  Lee Soo Young — «I Believe»
  S.E.S. — «Love»

MTV Латинская Америка (Север) 
  Jumbo — «Siento Que»
  La Ley — «Aquí»
  Mœnia — «Manto Estelar»
  Shakira — «Ojos Así»
  Aleks Syntek — «Tú Necesitas»

MTV Латинская Америка (Юг) 
  Gustavo Cerati — «Paseo Inmoral»
  Los Fabulosos Cadillacs — «La Vida»
  Illya Kuryaki and the Valderramas — «Coolo»
  Shakira — «Ojos Así»
  Diego Torres — «Donde Van»

MTV Мандарин 
  Cheer Chen — «Still Be Lonely»
  Kelly Chen — «Love You Love Me»
  Ho Xiang Tin — «The Tears for You»
  David Huang — «Love Stopped Since Last Night»
  May Lan — «Running Wild»
  David Tao — «Find Myself»
  Faith Yang — «Hold Still»

MTV Россия 
  Юлия Чичерина — «Zhara»
  ДеЦл — «Vecherinka»
  Мумий тролль — «Bez Obmana»

MTV Southeast Asia 
  Bazoo — «Pee Fa Party»
  Ahmad Dhani and Andra Ramadhan — «Kuldesak»
  Jason Lo — «Evening News»
  Truefaith — «(Awit Para) Sa Kanya»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Red Hot Chili Peppers

Выступления

Пре-шоу 
 Papa Roach — «Last Resort/»Broken Home"«

Основное шоу 
 Janet Jackson — „Doesn't Really Matter“
 Rage Against the Machine — „Testify“
 Sisqo (с Dru Hill) — „Incomplete“/»Thong Song"
 Britney Spears — «(I Can't Get No) Satisfaction»/«Oops!...I Did It Again»
 Eminem — «The Real Slim Shady»/«The Way I Am»
 Red Hot Chili Peppers — «Californication»
 *NSYNC — «This I Promise You»/«Bye, Bye, Bye»/«It's Gonna Be Me»
 Nelly — «Country Grammar»
 Christina Aguilera (с Fred Durst) — «Genie in a Bottle»/«Come on Over Baby (All I Want Is You)»/«Livin' It Up»
 Blink-182 — «All the Small Things»

При участии 

 98 Degrees
 Aaliyah
 Björk
 Britney Spears
 U2
 Toni Braxton
 Bobby Brown
 Gisele Bündchen
 Hilarie Burton
 Busta Rhymes
 Jim Carrey
 Christina Aguilera
 Chyna
 Carson Daly
 D'Angelo
 Robert DeNiro
 Destiny's Child
 Dr. Dre

 Jakob Dylan
 Eve
 Jimmy Fallon
 Shawn Fanning
 Macy Gray
 Richard Hatch
 Whitney Houston
 Kate Hudson
 Jay-Z
 Wyclef Jean
 Kid Rock
 Lenny Kravitz
 Ananda Lewis
 Lil' Kim
 Limp Bizkit
 LL Cool J
 Jennifer Lopez
 Ricky Martin

 Metallica
 Moby
 Larry Mullen Jr.
 Vincent Pastore
 Pink
 Tim Robbins
 Chris Rock
 The Rock
 Carlos Santana
 Ben Stiller
 Sting
 Tenacious D
 Steven Tyler
 Mark Wahlberg
 Renée Zellweger

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 2000
 MTV VMA 2000

Музыкальные премии
2000
2000 год в музыке США